Centro di taglio, punto di applicazione della risultante delle tensioni tangenziali agenti su una sezione
 Centro di taglio, macchina utensile per la lavorazione del marmo